Saleby ou Säleby peut faire référence à :

Lieux 

,
Saleby (Suède),
,
,
.

Personnalités 

,
.